Бо́рский сельсове́т — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Туруханском районе Красноярского края Российской Федерации. Имеет статус сельского поселения. Население — 2562 человека.

В СССР до 1966 года назывался Сумароковским сельсоветом.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Борский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Хвостова Ирина Измаиловна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Туруханского района
Сельские поселения Красноярского края